Площадь Ференца Листа () — площадь в Братиславе, квартале Старый город.

История 
До августа 2012 года называлась Predstaničné námestie (Привокзальная площадь). На площади расположен Главный железнодорожный вокзал Братиславы.

Своё имя площадь получила в честь венгерского композитора Ференца Листа, концерты которого проходили в Братиславе, во Дворце Леопольда де Паули. Недалеко от нынешней площади в 1899 году находилась улица Ференца Листа (), теперь эта улица носит имя композитора Петра Ильича Чайковского. Изменение названия было одобрено городским муниципалитетом в июне 2012 года. Депутаты Старого города в ноябре 2011 года изменение одобрили. Внедрение поправки было запланировано на март 2012 года, однако официально смена названия произошла 1 августа 2012 года. К 3 сентября 2012 года Транспортным предприятием Братиславы была переименована и остановка общественного транспорта.

Примечания 

Площади Братиславы